Шейх Хамад бин Абдаллах Аль Тани (1896 – 27 мая 1948) ; (Арабск. حمد بن عبدالله بن جاسم بن محمد آل ثاني )   — наследный принц Катара (1935 — 1948), второй сын второго эмира Катара Абдаллаха бин Джасима Аль Тани и отец пятого эмира Катара Халифы бин Хамада Аль Тани.

Биография 
Родился в Дохе в 1896 году в семье шейха Абдаллаха бин Джасима Аль Тани. Шейх Хамад получил частное образование во дворце. С раннего детства отец готовил его к жизни политика. В 1935 году шейх Хамад был назначен наследником своего отца, но умер раньше его, так и не дождавшись престола. Эмир Абдаллах передал титул брату шейха Хамада Али бин Абдуллаху Аль Тани 30 июня 1948 года.

Семья 
Щейх Хамад был женат на своей кузине шейхе Саре бинт Мохаммед бен Джасим Аль Тани. У них было 9 сыновей:
 Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, министр образования Катара с 1958 по 1976 год;
 Шейх Абдулазиз бин Хамад Аль Тани;
 Шейх Мохаммед бин Хамад Аль Тани, посол в Ливане с 1973 по 1977, министр образования Катара с 1978 по 1989, министр культуры Катара с 1989 по 1995;
Шейх Халифа бин Хамад Аль Тани, 2-й эмир Катара из династии Аль Тани;
 Шейх Абдуррахман бин Хамад Аль Тани;
 Шейх Сахаим бин Хамад Аль Тани, министр иностранных дел Катара с 1972 по 1985;
 Шейх Халид бин Хамад Аль Тани, автогонщик, владелец автоклуба "Al-Annabi Racing";
 Шейх Нассер бин Хамад Аль Тани;
 Шейх Ахмед бин Хамад Аль Тани.

Ссылки 
 AR: Althani family tree
 AR: Shk Hamad page in Althani family tree
 Genealogy of The Al-Thani Dynasty, Page 5 — Website RoyalArk.net

Аль Тани
Наследники, не вступившие на престол